

Biologie 
 En biologie animale, l'ovule est un œuf ou ovocyte, le gamète femelle.
 En botanique, l'ovule est le macrosporange des Spermaphytes.
 L'Ovule des gorgones (Aclyvolva lanceolata) est une espèce de gastéropodes marins.

Médecine et pharmacie 
 Un ovule est un suppositoire vaginal.
 Le don d'ovule a été un précurseur du don d'ovocyte.